Mysterio ist:

 Mysterio / Quentin Beck eine Figur im Marvel-Universum; siehe Figuren aus dem Marvel-Universum#Mysterio

Mysterio ist das Pseudonym von:
 Dominik Mysterio (* 1997), US-amerikanischen Profiwrestler, eigentlich Dominik Gutiérrez
 Rey Mysterio (* 1974), US-amerikanischen Profiwrestler, eigentlich Oscar Gutiérrez